Эльгета:

 Эльгета — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Эльгета, Умберто (1904—?) — чилийский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года.